{{Тенисист
| име =Мануела Малеева
| име-латински =Manuela Maleeva
| картинка = Manuela Maleeva.jpg
| описание = 
| наставка =а
| държава =  България Швейцария
| роден-дата = 14 февруари 1967
| роден-място =  София
| починал-дата =
| починал-място =
| живее-в =  Веве
| височина = 173
| тегло = 57,6
| прякор =
| професионалист = 1982
| оттеглил = 1994
| пари = $3 244 811
| титли-гш-сингъл =
| титли-atp-сингъл =
| титли-wta-сингъл =19
| титли-itf-сингъл =
| позиция-сингъл = 3 (4 февруари 1985)
| титли-гш-двойки =1
| титли-atp-двойки =
| титли-wta-двойки =4
| титли-itf-двойки =1
| позиция-двойки =
| дейвискъп =
| федкъп = България(1983 – 1987,1989)Швейцария(1991 – 1992)
| хопманкъп = Швейцария(1991 – 1994)
| друго = Летни олимпийски игри Сеул 1988 – сингъл
| обновяване =17 август 2007
}}
Мануела Георгиева Малеева (Manuela Maleeva-Fragniere) е българска тенисистка, родена на 14 февруари 1967 г., която достига до 3-то място в световната ранглиста.

През 1981 г. печели Ориндж Боул при девойките до 14 г., а през 1982 г. Откритото първенство на Франция.

Мануела Малеева е най-високо класиралата се българска тенисистка (3-тото място в световната ранглиста), както и единствената печелила турнир от Големия шлем – US Open на смесени двойки с Том Гъликсън (1984 г.). Оттегля се триумфално от професионалния тенис, след като печели турнира в Осака, Япония (трета категория) през 1994 г. с победа над Ива Майоли в три сета.

Има две сестри, които са професионални тенисистки – Магдалена Малеева и Катерина Малеева. Омъжва се през 1987 г. за швейцареца Франсоа Франие, от когото има три деца. Мануела Малеева заедно със съпруга и децата си (Лора-Юлия, Ива и Тимо) живее във Веве Швейцария. В края на 2000 г. се разделя с Франиер. Живее в Швейцария с трите си деца. Работи с Фондация Суисклиникъл, която осигурява ортопедични грижи на болни деца в България.

Финали

Титли на сингъл (19)

Загубени финали на сингъл (18)

Титли на двойки (5)

Загубени финали на двойки (7)

Титли на смесени двойки (1)

Отборни титли (1)

Вижте също 
 Юлия Берберян
 Катерина Малеева
 Магдалена Малеева

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп
 Видео от участието на Мануела Малеева на Форум Промяна 2011

Български тенисистки
Швейцарски тенисистки
Български олимпийски медалисти
Българи в Швейцария
Родени в София
Българи от арменски произход
Спортисти на летните олимпийски игри 1988